Медвецький — українське прізвище.

Відомі носії 
 Адольф Медвецький (1913—1998) — український художник.
 Медвецкий Валерій Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Медвецький Микола Васильович (1917—1944) — старшина Радянської армії ЗС СРСР, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1945).
 Медвецький Микола Вікторович (1930—2007) — український художник і педагог.
 Юліан Медвецький (1845—1918) — видатний геолог, мінералог і петрограф.
 Яків Медвецький (1880—1941) — український церковний діяч, греко-католицький священник, апостольський адміністратор Лемківщини.